Slovakisk kan betyda
 Tillhörande landet Slovakien
 Tillhörande språket slovakiska
 Tillhörande folket slovaker